Ли Джон Джэ (; ) — южнокорейский кёрлингист.

В составе мужской сборной Республики Корея серебряный призёр , участник зимней Универсиады 2019.

Играет на позиции .

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат, одна дочь. Проживает в городе Кёнгидо.

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея